Два капита́на:
 Два капитана — роман Вениамина Каверина.
 Два капитана (фильм, 1955) — фильм режиссёра Владимира Венгерова, экранизация романа Вениамина Каверина.
 Два капитана (фильм, 1976) — шестисерийный фильм режиссёра Евгения Карелова, экранизация романа Вениамина Каверина.
 Два капитана (памятник) — памятник во Пскове, установленный в честь героев романа В. Каверина.
 Два капитана 2 — псевдоисторический фильм-мистификация Сергея Дебижева.
 Бизнес-центр «Два капитана» — строящееся здание в Красногорске Московской области.